При́тчи:
 Притчи — краткие поучительные рассказы, изложенные в дидактико-аллегоричном литературном жанре.
 Притчи — краткое название книги притчей Соломоновых.
 Притчи — назидательные истории, рассказанные Иисусом Христом и изложенные в Евангелиях.
 Притчи — многосерийный художественный фильм.
 Притчи или притоки или притки — в русском народном суеверии отрицательные события, приходящие («притекающие») в жизнь человека вследствие неблагоприятного магического воздействия, порчи.

Топонимы 
 Притчи —  деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района.